Reefer Madness – film culto statunitense del 1936
Reefer Madness: The Movie Musical – remake in forma di musical satirico del 2005